Hofmann steht für:

 Höfling, als eine dem fürstlichen Hofe zugehörige Person 
 Hofmann, Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 I. K. Hofmann, Zeitarbeitsunternehmen I. K. Hofmann GmbH
 Theaterverlag Hofmann-Paul, Theaterverlag Hofmann-Paul in Berlin
 Bank Hofmann, ehemalige Schweizer Privatbank mit Sitz in Zürich
 Hofmann GmbH, Hersteller von Maschinen für Fahrbahnmarkierungen, Rellingen

Sonstiges:
 Hofmann Spur, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Hofmann Trough, submarine Bank im Weddell-Meer, Antarktis
 Mount Hofmann, Berg in der Ross Dependency, Antarktika